Седъю — топоним в Республике Коми:
 Седъю — посёлок сельского типа в городском округе Ухта.

Реки
 Седъю (приток Большого Патока)
 Седъю (приток Выми)
 Седъю (приток Ижмы)
 Седъю (приток Локчима)
 Седъю (приток Пескиши)
 Седъю (приток Чисвы)
 Седъю (приток Щугора)